Hovseter (Oslo), een buurt in Oslo
Hovseter (metrostation), een station van de metro van Oslo